Gorky Park steht für:

 Gorky Park, US-amerikanischer Film von Michael Apted (1983)
 Gorky Park (Band), russische Band
 Gorky Park (Album), Album der Band Gorky Park (1989)
 Gorky Park, Originaltitel von Gorki Park, Roman von Martin Cruz Smith (1981)

Siehe auch:
 Gorki-Park (Begriffsklärung)